Изва́ра:
 Извара — деревня в Волосовском районе Ленинградской области
 Извара — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области